Voet (lengtemaat) (Engelse afkorting (“ft”)
 Financial Times, een Brits zakenblad ("FT")